Silvia Paracchini – genetista
 Marco Paracchini – regista, docente e scrittore